Fort Albany peut désigner :
 Fort Albany, en Ontario, au Canada ;
 Fort Albany, en Virginie, aux États-Unis